VIII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 8-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 1999/2000 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте «ISP BiNet»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 1999/2000 на сайте «Elite Prospects» 

1999/2000
1999 год в хоккее
2000 год в хоккее